Mihil Hausman (rođen 18. јula 1981) je holandski glumac, muzičar i kantautor, koji je glumio u televizijskim serijama i filmovima, kako na holandskom, tako i na engleskom jeziku. Hausman je bio Elis Džons u romantičnom filmu Bezvremenska Adalajn (engl. '-{The Age of Adaline}-') (2015), Soni u televizijskoj seriji Treme (2010-2013), Dario Naharis u televizijskoj seriji Igra prestola (2014-2016) i Stiven Krejn u američkoj horor-drami -{The Haunting of Hill House}- (2018). On je takođe glumio ponavljajuće uloge na televiziiji kao što su -{Liam McGuinnis}- u seriji Nešvil (2012–14) i kao Kal Morison u kanadskoj naučnofantastičnoj seriji Crno siroče (engl. -{Orphan Black}-) (2014-15).

Hausman je svoju karijeru započeo u holandskoj sapunici Dobra vremna, loša vremena (hol. -{Goede tijden, slechte tijden}-) (1998). Kasnije je glumio glavne uloge u holandskim serijama -{De co-assistent}- (2007–10) i Krvni srodnici (hol. -{Bloedverwanten}-) (2010), sporedne uloge u holandskim filmovima -{Costa!}- (2001) i -{Full Moon Party}- (2002), kao i vodeće uloge u -{Phileine Says Sorry}- (2003) i -{Floris}- (2004). Takođe je glumio sporednu ulogu u filmu Crna knjiga iz 2006. godine. Tokom ranih godina svoje glumačke karijere, Hausman je bio deo benda pod nazivom Fontana.

Do Hausmanovog prvog intenacionalnog glumačkog iskustva je došlo 2006. godine, kada je gostovao u epizodi britanske tv-serije -{Dalziel and Pascoe}-. On se naknadno pojavljivao u filmovima -{The Young Victoria}- (2009), -{World War Z}- (2013), Divljina (2014), -{The Invitation}- (2015) i -{The Age of Adaline}- (2015).

Karijera

Muzička karijera 
Hausman je bio pevač i gitarista holandskog benda Fontana, kojeg je osnovao zajedno sa -{Roland van der Hoofd}-, -{Gilles Tuinder}-, -{Bas van Gelder}- i -{Donny Griffioen}-. Bend je objavio singlove "1+1=2" (2001), "-{Slapeloos}-" (2002), and "-{Neem Me Mee}-" (2003). Prvi sing je bio muzika za film -{Costa!}- (2001), a drugi za film -{Full Moon Party}- (2002), u kojima je Hausman glumio glavne uloge. Bend je takođe snimio svoju verziju pesme "-{Telkens weer}-" pevačice -{Willeke Alberti}- kao muziku za film -{Love to love}- (2003). Nakon što su dva člana napustila bend, Fontana se raspala i Hausman je odlučio da pristupi muzičkoj karijeri samostalno. Hausman je objavio singlove "-{Deel Van Mij}-" (2005) i "-{Geef Je Over}-" (2006), kao i album -{Luchtige Verhalen}- (2005) kao solo umetnik.

Glumačka karijera 
Hausman je započeo svoju karijeru sporednom ulogom seriji -{Goede Tijden, Slechte Tijden}- najduže emitovanoj sapunici na holandskoj televiziji - gde je glumio Rovera, četrnaestogodišnjeg modela koji optužuje svoje poslodavce za učestvovanje u dečijoj pornografiji. Nakon toga je angažovan u filmovima napravljenim za televiziju -{Suzy Q}- i -{Uitgesloten}-.

U godinama koje slede imao je glavnu ulogu u fudbalskoj komediji -{Johan}-, ponavljajuće uloge u komičnoj seriji -{Meiden van De Wit}- i u prvoj sezoni serije -{Bloedverwanten}-. On je takođe glumio malu, sporednu ulogu u filmu Crna knjiga, producenta -{Paula Verhoevena}-, koji je postao najuspešniji holandski film svih vremena.

Hausman je zamenio svog kolegu -{Ed Skrein}- u ulozi Dario Naharis u četvrtoj sezoni serije ’’Igra prestola’’. Nakon te uloge unapređen je i dobija ulogu regularnog glumca u petoj sezoni serije. (2015). Takođe se pojavljuje iznova u drugoj i trećoj sezoni serije Crno siroče, kao krupan, grubi lik čije se putanje ukrštaju sa klonovima.

U 2014. Hausman se pojavljuje u biografičkoj drami filma -{Wild}- i u reklamnoj kampanji parfema -{Channel No.5}- -{The One That I Want}-, koju je režirao Baz Luhrmann. U 2015. je dobio sporednu ulogu u trileru -{The Invitation}- i glavnu ulogu u fantastičnom romantičnom filmu -{The age of Adaline}-.

U 2016. igrao je glavnu ulogu u ratnoj drami -{The Ottoman Lieutenant}-, koja govori o priči turskog oficira (Hausman) koji se zaljubljuje u idealizovanu američku medicinsku sestru, čiju ulogu ima Hera Hilmar, tokom drugog svetskog rata. U filmu takođe glume Džoš Hartnet i Ben Kingsli. Film je uvršćen u listu filmova za Oskara u decembru 2016. godine, pre objavljivanja u martu 2017.

U novembru 2016. Hausman je angažovan za mušku ulogu naspram Lili Džejms kao -{Dawsey Adams}-, u romantičnoj drami -{The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society}-, baziranoj na noveli istog imena iz 2008. godine. U 2017. je angažovan kao Sem, glavni muški lik u romantičnoj drami -{Irreplaceable You}-. Sporednu ulogu u filmu ima -{Gugu Mbatha-Raw}-, koja glumi njegovu ljubav iz detinjstva i kasniju verenicu, a dijagnostikovan joj je neizlečivi rak. -{Steve Coogan}- i Kristofer Voken se takođe pojavljuju u filmu. Film je objavljen 16. februara 2018. godine na serveruNetfliks.

U 2018. Hausman glumi u glavnoj ulozi u Netfliks horor seriji -{The Haunting of Hill House}-, koja je bazirana na istoimenoj noveli autora -{Shirley Jackson}- iz 1959. godine. Drama od 10 epizoda, objavljena 12. oktobra 2018. godine, moderna rekonstrukcija priče iz 1959. godine, koja prati priču o grupi od četvoro ljudi koju je skupio paranormalni istraživač kako bi živeli u velikoj kući staroj 80 godina. Netfliksovu verziju čini sedmočlana porodica, gde Hausman glumi Stevena Craina, najstarijeg brata koji kasnije postaje objavljivani pisac knjiga o natprirodnim pojavama, uključujući i memoare koji govore o vremenu koje je njegova porodica provela u -{Hill House}--u. -{Mike Flanagan}- je napisao, režirao i bio egzekutivni producent serije.

Lični život 
Hausman je holandskog porekla, rođen u jevrejskoj porodici. On je brat bivšeg profesionalnog fudbalera i oženjen je holandskom glumicom Tarom Elders. Zajedno imaju ćerku rođenu 2007. godine. Par je nekada živeo u Nju Orleansu, Luizijani, ali su se 2017. preselili u Njujork. Hausman je ljubitelj stonog tenisa, koji je igrao od detinjstva.

Diskografija

Singlovi sa bendom Fontana 

 -{"1+1=2" (2001)}-
 -{"Slapeloos" (2002)}-
 -{"Neem Me Mee" (2003)}-

Solo singlovi 

-{* "Deel Van Mij" (2005)
 "Geef Je Over" (2006)}-

Solo albumi 

 -{Luchtige Verhalen}- (2005)

Reference

Spoljašnje veze 

 Michiel Huisman na sajtu IMDb
 Michiel Huisman na sajtu AllMovie

Холандски глумци